Partido Revolucionario de los Trabajadores es el nombre de los siguientes partidos políticos:
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Argentina.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Centroamérica.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Colombia.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Costa Rica.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de España
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria, de España, fusión del anterior con Izquierda Revolucionaria.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Grecia
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de México.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Panamá.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Perú.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Puerto Rico.
 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Turquía.